Matcherna i Grupp C i världsmästerskapet i fotboll för damer 2007 spelades från 12 till 20 september 2007.

Tabell

Matcher

Ghana mot Australien

{{Resultat med trupp|id=GHA-AUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 12 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Anita Amankwa 
|mål2     =  Sarah Walsh Lisa De Vanna  Heather Garriock
|arena    = Yellow Dragon Stadium
|spelplats= Hangzhou
|publik   = 30752
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=NOR-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 12 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Ragnhild Gulbrandsen Ane Stangeland Horpestad 
|mål2     =  Candace Chapman
|arena    = Yellow Dragon Stadium
|spelplats= Hangzhou
|publik   = 30752
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Ghana

{{Resultat med trupp|id=CAN-GHA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 15 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Christine Sinclair Sophie Schmidt Martina Franko 
|mål2     = 
|arena    = Yellow Dragon Stadium
|spelplats= Hangzhou
|publik   = 33835
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Norge

{{Resultat med trupp|id=AUS-NOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 15 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Lisa De Vanna 
|mål2     =  Ragnhild Gulbrandsen
|arena    = Yellow Dragon Stadium
|spelplats= Hangzhou
|publik   = 33835
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Ghana

{{Resultat med trupp|id=NOR-GHA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Lene Storløkken Ragnhild Gulbrandsen Ane Stangeland Horpestad Isabell Herlovsen Lise Klaveness 
|mål2     =  Adjoa Bayor Florence Okoe
|arena    = Yellow Dragon Stadium
|spelplats= Hangzhou
|publik   = 43817
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=AUS-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Collette McCallum Cheryl Salisbury 
|mål2     =  Melissa Tancredi Christine Sinclair 
|arena    = Chengdu Sports Centre Stadium
|spelplats= Chengdu
|publik   = 29300
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp C